West Ham puede hacer referencia:
 West Ham (Londres), barrio en Newham, Londres.
 Condado de Borough de West Ham.
 Estación de West Ham
 West Ham United Football Club, club de fútbol masculino de Inglaterra.
 West Ham United Football Club (femenino), club de fútbol femenino de Inglaterra.
 Westham del Condado de Sussex Oriental.